Jiljí může odkazovat na následující stránky:

 Jiljí – mužské křestní jméno řeckého původu.
 Svatý Jiljí – středověký světec, mnich a poustevník.
 Kostel svatého Jiljí – různé kostely zasvěcené svatému Jiljí.
 Svatební cesta do Jiljí – česká filmová komedie.